Фелдкирхен може бити:

 Фелдкирхен (Горња Баварска), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.
 Фелдкирхен (Минхен), општина у округу Минхен, у њемачкој покрајини Баварска.
 Фелдкирхен (Аустрија), општина у округу Фелдкирхен, у аустријској покрајини Корушка.